Лома де ла Круз има више значења:

 Лома де ла Круз, Хуан Масијел (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де ла Круз (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де ла Круз (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де ла Круз (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де ла Круз, Лас Вигас (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де ла Круз (Сан Бартоломе Ајаутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де ла Круз (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де ла Круз (Сантијаго Мататлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де ла Круз (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома де ла Круз (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома де ла Круз (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де ла Круз (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де ла Круз (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де ла Круз, Ла Лома (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лома де ла Круз (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику